Tactic peut renvoyer à :
 Tactic, société française de jeux de société,
 Tactic, commune du Guatemala,
 Tactic, de son vrai nom Martijn Engbrenghoff, membre du groupe de musique techno hardcore néerlandais E-Rick & Tactic.